All Boro Kings — дебютный студийный альбом группы Dog Eat Dog, вышедший в 1994 году. Диск разошёлся тиражом в более чем 600 000 копий. Альбом содержит наиболее известную песню группы — «No Fronts».

Список композиций 
Все песни написаны группой Dog Eat Dog.
 «If These Are The Good Times» – 3:08
 «Think» – 3:07
 «No Fronts» – 4:36
 «Pull My Finger» – 3:34
 «Who’s The King?» – 3:55
 «Strip Song» – 2:44
 «Queen» – 2:24
 «In The Doghouse» – 5:49
 «Funnel King» – 2:41
 «What Comes Around» – 3:22

Бонус-треки

Позиции альбома в музыкальных чартах

Участники записи 
 Джон Коннор — вокал
 Дэн Настаси — гитара, вокал
 Дэйв Нибор — бас-гитара, вокал
 Шон Килкенни — гитара, вокал
 Дэвид Мэлтби — барабаны

Примечания 

Альбомы Roadrunner Records
Дебютные альбомы 1994 года